El término Bermuy o Bermui puede hacer referencia a:

 Bermuy (Mesía), aldea española de la parroquia de Bascoy, del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
 Bermuy (Puentes de García Rodríguez), parroquia del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.